Борѝловец е село в Северозападна България. То се намира в община Бойница, област Видин.

История 
Селото има предимно влашко население.

При избухването на Балканската война в 1912 година един човек от Бориловец е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

По време на Кулските събития през март 1951 година създаденото малко по-рано от комунистическия режим Трудово кооперативно земеделско стопанство е разтурено, но властите скоро го възстановяват принудително. През следващите седмици от селото са изселени 3 семейства (10 души).

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Личности 

Родени

Личности родени в Бориловец са:

 Иван Маринов Митров (1934 – 2011), български учен

Бележки 

Села в област Видин
Населени места в община Бойница